Его́рова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии

А—Л 
 Егорова, Алевтина Викторовна (род. 1980) — российская певица, автор песен.
 Егорова, Альбина Егоровна (род. 1958) — российский политик, председатель Государственного совета Чувашской Республики (2019—2021).
 Егорова, Анастасия Сергеевна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 
 Егорова, Валентина Михайловна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка (марафон).
 Егорова, Галина Григорьевна (род. 1958) — советская и российская певица.
 Егорова, Генриетта Александровна (1931—2007) — советская и российская актриса.
 Егорова, Евгения Николаевна (1908—1986) — советская легкоатлетка.
 Егорова, Екатерина Владимировна (род. 1956) — российский политолог.
 
 Егорова, Елизавета Николаевна (1910—?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Егорова, Лариса Ильинична (род. 1949) — советская и российская актриса.

М—Ф 
 Егорова, Марина Сергеевна (род. 1952) — советский и российский психолог.
 
 Егорова, Надежда Семёновна (в замужестве Чёрная; 1924—2006) — советский шахтёр.
 
 
 
 Егорова, Сицилия Фёдоровна (в девичестве — Симонова; 1927 — ?) — оверлочница, Герой Социалистического Труда.
 Егорова, Снежана Александровна (род. 1972) — украинская актриса и телеведущая.
 
 Егорова, Федора Петровна (1934—2004) — советский и российский журналист.
 Егорова, Элеонора Валентиновна (1938—2015) — советский и российский офтальмолог.

Населённые пункты 
 Егорова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Егорова — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Егорова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.